Vendia henviser til forskellig artikler:
 Vendia In Hafnia FF – fodboldklub for nordjyder bosat i København
 Bryggeriet Vendia – tidligere bryggeri i Hjørring